Deep Throat kan syfta på:

 Deep Throat – engelsk titel på en amerikansk pornografisk film från 1972, se Långt ner i halsen
 Deep Throat (Watergate) – smeknamn för den hemliga källan i Watergateaffären
 Deep Throat (Arkiv X) – en rollfigur i den amerikanska tv-serien Arkiv X
 Deep-throat (fellatio) - en oral sexuell aktivitet